Mongiovetto – versione medievale di Montjovet
 Mongiovetto – località di Cerrione